Con il nome di guerra anglo-spagnola sono indicati i seguenti conflitti armati fra Inghilterra e Spagna:

 Guerra anglo-spagnola (1585-1604) – parte della guerra degli ottant'anni
 Guerra anglo-spagnola (1625-1630) – parte della guerra dei trent'anni
 Guerra anglo-spagnola (1655-1660) – parte della guerra franco-spagnola tra il 1635 ed il 1659
 Guerra anglo-spagnola (1727-1729)
 Guerra anglo-spagnola (1739-1742), detta anche guerra dell'orecchio di Jenkins – guerra combattuta nei territori delle colonie americane delle due potenze europee
 Guerra anglo-spagnola (1779-1783) – parte della guerra d'indipendenza americana